Alternative glavne strani

cs:
ca:
be:
bs:
da:
de:
en:
es:
fr:
hr:
hu:
it:
ja:
la:
mk:
nl:
pl:
pt:
ru:
sk:
sr:
sv:
uk:
zh: